Göran Rosenhane kan avse:

 Göran Johansson (Rosenhane), vilken 1574 var ståthållare på Nyköpings slott
 Göran Rosenhane (1649–1677), svensk ryttmästare
 Göran Rosenhane (1678–1754), svensk generalmajor

Se även
 Rosenhane